Das 29. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 27. Juni bis zum 3. Juli 1983 im Ostseebad Zinnowitz statt. Das Turnier begann wieder an einem Montag. Wegen heftiger Regenfälle wurden einige Spiele auch in Ahlbeck ausgetragen.

Den Nationen-Pokal bei den Herren gewann wie 1981 die DDR mit Thomas Emmrich und Steffen John. Emmrich gewann dann auch das Herreneinzel sowie das Herrendoppel an der Seite des Polen Henryk Drzymalski. Den Nationen-Pokal bei den Damen gewann Ungarn mit Anna Németh und Éva Rózsavölgyi, die auch im Einzel durch Rózsavölgyi im Finale gegen Nemeth und zusammen im Damendoppel im Finale gegen Grit Schneider und Christine Schulz siegten. Schulz erreichte zudem im Einzel das Halbfinale.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 27. Jahrgang (1983), Heft 5

1983
Tennisturnier 1983
Tennisturnier in Zinnowitz